Samotny mężczyzna – powieść Christophera Isherwooda
 Samotny mężczyzna – amerykański film w reżyserii Toma Forda, ekranizacja